Anna Cyzon, właśc. Anna Czyszczoń (ur. 1983) – polsko-kanadyjska piosenkarka, aktorka, dziennikarka i prezenterka telewizyjna
 Magdalena Czyszczoń (ur. 1995) – polska łyżwiarka szybka